Sąd Konstytucyjny w Albanii
 Sąd Konstytucyjny w Chorwacji
 Sąd Konstytucyjny w Czechach
 Sąd Konstytucyjny w Indonezji
 Sąd Konstytucyjny w Kongo
 Sąd Konstytucyjny na Litwie
 Sąd Konstytucyjny na Słowacji
 Sąd Konstytucyjny na Słowenia
 Sąd Konstytucyjny w Turcji
 Sąd Konstytucyjny na Ukrainie
 Sąd Konstytucyjny na Węgrzech
 Sąd Konstytucyjny we Włoszech